Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1977./78. je osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1977-78